Vista (z lat. videre = vidět → italsky; v anglickém významu: vyhlídka, perspektiva) může být:
 software:
 ViSta – software pro vizualizaci dat vyvíjený od roku 1991 
 VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) – jeden z dalekohledů na Observatoři Paranal v Chile
 Windows Vista – operační systém Microsoftu z roku 2007
 sídlo:
 Vista (Kalifornie), USA
 Vista (Missouri), USA
 Vista (Nové Mexiko), USA
 Vista (New York)), USA
 Vista (Severní Karolína), USA
 Vista (Texas), USA
 Vista (Utah), USA
 Vista (Washington), USA
 Vista (Jižní Austrálie), Austrálie
 letouny:
 General Dynamics X-62 VISTA – americký experimentální letoun
 Aeroprakt A-20 Vista – ultralehké letadlo
 lodě:
 Třída Vista (2002) – výletní loď
 Třída Vista (2016) – výletní loď
 automobily:
 Eagle Vista
 Toyota Vista
 Thomas Vista – autobus
 Indica Vista
 Oldsmobile Vista Cruiser
 další významy:
 VISTA (protein)

Související články 
 Vista Hundred, Švédsko
 Chula Vista (Kalifornie), USA
 La Vista (Nebraska), USA
 Mount Vista (Washington), USA
 Sierra Vista (Arizona), USA
 Lake Buena Vista (Florida), USA
 Vista Center (New Jersey), USA
 Vista West (Wyoming), USA